Desa Lajuk kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lajuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,70, long 112,92), Jawa Timur, 
 Desa Lajuk (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 112,67), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar